Ву́лиця Григо́рія Сковороди́ (також Ву́лиця Сковороди́) — назва вулиць у різних населених пунктах України.

 Вулиця Григорія Сковороди — вулиця в місті Бахмут.
 Вулиця Григорія Сковороди — вулиця в місті Бершадь.
 Вулиця Сковороди — вулиця в місті Вінниця.
 Вулиця Григорія Сковороди — вулиця в місті Дніпро.
 Вулиця Сковороди — вулиця в місті Дрогобичі.
 Вулиця Сковороди — вулиця в місті Запоріжжя.
 Вулиця Сковороди — вулиця в місті Івано-Франківськ.
 Вулиця Сковороди — вулиця в місті Ірпінь.
 Вулиця Григорія Сковороди — вулиця в місті Калуш.
 Вулиця Григорія Сковороди — вулиця в місті Каховка.
 Вулиця Григорія Сковороди — вулиця в місті Київ.
 Вулиця Григорія Сковороди — вулиця в місті Кропивницький.
 Вулиця Григорія Сковороди — вулиця в місті Конотоп.
 Вулиця Григорія Сковороди — вулиця в місті Краматорськ.
 Вулиця Сковороди — вулиця в місті Луганськ.
 Вулиця Сковороди — вулиця в місті Луцьк.
 Вулиця Сковороди — вулиця в місті Львів.
 Вулиця Сковороди — вулиця в місті Полтава.
 Вулиця Григорія Сковороди — вулиця в місті Рівне.
 Вулиця Сковороди — вулиця в місті Стрий.
 Вулиця Сковороди — вулиця в місті Ужгород.
 Вулиця Григорія Сковороди — вулиця в місті Умань.
 Вулиця Григорія Сковороди — вулиця в місті Харків.
 Вулиця Сковороди — вулиця в місті Хмельницький.
 Вулиця Сковороди — вулиця в місті Чернівці.
 Вулиця Сковороди — вулиця в місті Чернігів.

Див. також
  Бульвар Сковороди — бульвар в місті Золочів Львівської області.

Вулиці, названі на честь людей